A Copa do Brasil de Futebol Sub-20 de 2016 foi a 5ª edição desta competição de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aconteceu entre 28 de setembro e 8 de dezembro de 2016. As transmissões dos jogos foram dos canais SporTV e ESPN Brasil.

A competição visa valorizar o trabalho realizado pelos clubes em suas categorias de base, colaborando para o surgimento de novos atletas para o futebol brasileiro, atendendo o escopo do Estatuto do Torcedor ao fomentar o futebol.

As equipes selecionadas para disputar a competição foram as 20 do Campeonato Brasileiro de 2015 e as 12 melhores do Campeonato Brasileiro da Série B de 2015.

Participantes

Primeira fase

|}

Confrontos 

 Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.   Em negrito, os clubes classificados

Artilharia 
<small>Atualizado em 01h39min de 9 de dezembro de 2016 (UTC)</small>

 Classificação geral Atualizado em 01h40min de 9 de dezembro de 2016 (UTC)''

|}

Premiação

Ver também 
 Copa do Brasil de Futebol Sub-20
 Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2016